Януш Клосиньский (; 19 ноября 1920 — 8 ноября 2017) — польский актёр театра, кино, радио, телевидения, также театральный режиссёр.

Биография 
Януш Клосиньский родился 19 ноября 1920 года в Лодзи. Дебютировал в театре в 1945 г. Актёрское образование получил в Государственной высшей театральной школе в Варшаве (теперь Театральная академия им. А. Зельверовича), которую окончил в 1948 году. Актёр театров в Лодзи и Варшаве. Активный член ПОРП, секретарь заводского комитета партии в Национальном театре в Варшаве. В 1964—1983 гг. сыграл роли в спектаклях «Театра телевидения», в 1978—2009 гг. в передачах «театра Польского радио». С 1961 г. он выступал в одной из главных ролей (дядя Юзеф Яблоньский) в еженедельной «радиоповести» о жителях фиктивной деревни Езёраны.

Избранная фильмография

Признание 
 Золотой Крест Заслуги (1955).
 Медаль «10-летие Народной Польши» (1955).
 Награда «Комитета в дела радио и телевидение» (1964).
 Награда Министра национальной обороны ПНР 1-й степени (1967).
 Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши (1975).
 Заслуженный деятель культуры Польши (1977).
 Офицерский крест Ордена Возрождения Польши (1984).
 Медаль «40-летие Народной Польши» (1985).
 Бронзовая Крест Яна Красицкого.

Ссылки 
 Актёр  на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича
Члены Польской объединённой рабочей партии